Джоди Ли Тейлор (; ) — английская футболистка, нападающая французского клуба «Олимпик Лион» и сборной Англии. Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.

Биография 
Родилась 17 мая 1986 года в Беркенхеде (графство Мерсисайд).

Профессиональную карьеру начала в 2002 году в составе команды «Транмир Роверс». В 2006 году перебралась в США. Окончила Орегонский университет.

Выступала за американские,  канадские, австралийские и шведские клубы. Становила лучшим бомбардиром чемпионата Австралии в сезоне 2013/14. В 2016 году вернулась в Англию, где подписала контракт с женской командой «Арсенала».

За первую сборную Джоди Тейлор играет с 2014 года. Она была вызвана тренером англичанок Марком Сэмпсоном на тренировочный сбор в январе, но по причине  травмы не смогла принять участие в товарищеском матче против команды Норвегии и была заменена на Изобель Кристиансен.

Полноценный дебют Джоди за сборную состоялся в августе того же года в игре со шведками, который англичанки выиграли со счётом 4:0. Первый свой  гол за сборную она забила 6 августа 2015 года в матче турнира Cyprus Cup в ворота сборной Австралии (3:0).

На мировом первенстве 2019 года, который проходил в июне во Франции, Джожи во втором матче сборной Англии против Аргентины забила гол на 62-й минуте и помогла своей команде победить со счётом 1:0.

Примечания

Ссылки 
 Official Website 
 Profile at The Football Association

Футболистки Англии
Игроки женской сборной Англии по футболу
Игроки ЖФК «Оттава Фьюри»
Игроки ЖФК «Бирмингем Сити»
Игроки ЖФК «Ноттс Каунти»
Игроки ЖФК «Хеккен»
Игроки ЖФК «Вашингтон Спирит»
Игроки ЖФК «Портленд Торнс»
Игроки ЖФК «Арсенал» Лондон
Игроки ЖФК «ОЛ Рейн»
Игроки ЖФК «Олимпик Лион»
Игроки ЖФК «Орландо Прайд»
Выпускники Орегонского университета